

Astronomia 
 14438 MacLean – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alistair MacLean (1922-1987) – romanziere britannico
 Brittany MacLean (1994) – nuotatrice canadese
 Craig MacLean (1971) – pistard britannico
 Don MacLean (1970) – cestista statunitense
 Donald MacLean Jr. – attore, sceneggiatore e produttore statunitense
 Douglas MacLean (1890-1967) – bobbista e lunghista britannico, nonché rugbista a 15 per la Scozia
 Fred M. MacLean (1888-1976) – scenografo statunitense
 Iain MacLean (1965) – ex cestista e allenatore di pallacanestro scozzese e britannico
 John MacLean (1964) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Katherine MacLean (1925-2019) – scrittrice statunitense
 Paul MacLean (1958) – hockeista su ghiaccio canadese
 Paul Donald MacLean (1913-2007) – medico e neuroscienziato statunitense
 Rory MacLean (1954) – scrittore viaggiatore canadese
 Sorley MacLean (1911-1996) – poeta e scrittore scozzese
 Steven MacLean (1954) – ex astronauta canadese
 Steven MacLean (1982) – calciatore scozzese